Caio Zip é uma série de livros elaborada pela matemática Regina Gonçalves. É dedicada ao público juvenil e também aos adultos de espírito jovem de todas as idades.

Caio Zip é um adolescente que foi escolhido para fazer uma viagem através do tempo. Como muitos adolescentes, não gosta de estudar, acha que odeia a matemática e não sabe que, mesmo sem perceber, usa muito bem o raciocínio matemático em diversas situações do cotidiano.

Assim, a cada aventura Caio Zip vai amadurecendo e aprendendo que para sair das encrencas terá de usar o seu maior poder, o raciocínio lógico, o poder da dedução.

A ideia principal da série é mostrar a história mundial feita pelos grandes homens e como a matemática e outras matérias foram importantes em suas decisões. E tudo isto visto pelos olhos de um adolescente que participa das descobertas e das grandes batalhas.

A proposta da série é sem dúvida ambiciosa. Tem por objetivo divertir, educar os jovens e atiçar a curiosidade do leitor. É multidisciplinar, pois combina diversos campos do saber, tais como: história mundial, matemática, arte, princípios de filosofia e ciências.

Cada livro pode ser lido de forma independente e sem seguir a ordem de criação. O primeiro é formado por diversos contos e foram feitos com um forte conteúdo didático, porém diluído nas histórias e com muita diversão. Já os livros seguintes possuem alto conteúdo histórico-cultural e a matemática está presente, porém na forma de desafios, charadas ou raciocínio lógico para tomar uma decisão ou resolver um mistério.

Para se ter uma ideia da seriedade dada a ideia de um viajante no tempo, há um livro da série que mostra como foi feita a máquina do tempo a partir  da teoria da Relatividade.

Para mais informações veja o site oficial da série CAIO ZIP.

Ver também
Máquina do tempo

Livros de ficção científica
Séries de livros